On dénombre deux opérations Ozren :
Opération Ozren (1941) qui eut lieu du  au  consistant en une opération anti-partisans en Croatie dans les vallées de la Bosna et de la Spreča ainsi que dans les monts Ozren.
Opération Ozren (1943) qui eut lieu du  au  consistant en une opération anti-partisans en Croatie dans la région de Doboj - Teslić.